Río Quinto puede referirse:
 al río Quinto, río de Argentina; o
 al Río Quinto (buque), buque de carga.